św. Konrad z Konstancji (ok. 900-975) – biskup Konstancji
 św. Konrad z Piacenzy (1290-1351) – włoski tercjarz franciszkański, pustelnik
 św. Konrad z Parzham (1818-1894) – niemiecki kapucyn

Zobacz też: 
 Błogosławiony Konrad
 St. Konrad